Emona néven a következő földrajzi helyek ismertek:

Emona – falu Bulgáriában, az Emine-fok közelében.
Emona vagy Aemona – a mai szlovéniai Ljubljana helyén egykor állt ókori római város.
Emona Anchorage – horgonyzóhely az antarktiszi Livingston-szigeten.